Пенцинг ():
 Пенцинг — 14-й район Вены.
 Пенцинг — посёлок в Германии, в федеральной земле Бавария.